Гаханехос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 25,40 км². Население — 68 человек (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары